Brajan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brajan, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Brajan, Boyolali, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar